Корби има више значења:

 Корби
 Корби (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Корби (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Корби (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији